Asphalt – serie di videogiochi di corse
 Asfalto (Asphalt) – film del 1929 diretto da Joe May
 Asphalt (아스팔트) – film del 1964 diretto da Kim Ki-young
 Asphalt – romanzo del 2004 scritto da Carl Hancock Rux

Pagine correlate 
 Asphalte